Il doppio del torneo di tennis Czech Indoor Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lukáš Dlouhý e David Miketa che hanno battuto in finale Karol Beck e Igor Zelenay 6-1, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Petr Luxa /  Radek Štěpánek (quarti di finale)
 František Čermák /  Ota Fukárek (semifinali)

 Sander Groen /  Jan Siemerink (primo turno)
 Grant Silcock /  Djalmar Sistermans (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Czech Indoor Open 2001